De Peugeot 201 is een auto van het merk Peugeot die werd gefabriceerd tussen 1929 en 1937.

Historie
De Peugeot 201 werd gemaakt in Sochaux tussen juli 1929 en september 1937. De 201 werd gepresenteerd op het autosalon in Parijs van 1929. Door de beurscrisis van 1929 werden veel concurrerende bedrijven failliet verklaard. Hierdoor kreeg de 201 vrij spel op de automarkt.

De 201 kende veel varianten. Aanvankelijk werd hij aangedreven door een motor met 1.122 cc cilinderinhoud met 23 pk en 3.500 omwentelingen per minuut (maximale snelheid: 80 km / h), gevolgd door een motor van 1.307 cc, en ten slotte door een 1.465 cc.

De naam
De 201 was de eerste Peugeot met een naam bestaande uit drie cijfers en een nul als centraal cijfer. Peugeot nam vele maatregelen zodat geen enkel ander merk een centrale nul zou gebruiken. Toen Porsche met de Porsche 901 op de markt kwam, maakte Peugeot protest en werd de 901 zodoende de 911.

Bibliografie
 Auto passion, nummer 37, juli 1990
 Rétro hebdo, nummer 28, september 1997
 Rétroviseur , nummer 58

Tijdlijn modellen van Peugeot 

201
Compacte_klasse